Antoni Bystrzonowski (zm. 1848) – dziekan, kusztosz i kanonik krakowskiej kapituły katedralnej, senator Wolnego Miasta Krakowa
 Antoni Bystrzonowski (1870–1958) – polski teolog katolicki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego